

Тукай — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Тукай — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Тукай — село, Зирянський район, Томська область
 Тукай — село, Орський міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Тукаєво
 Тукай-Тамак